Classe Odin o Classe O – classe di sommergibili della marina militare britannica
 Classe O – classe di sommergibili della marina militare statunitense
 Classe O – classe di cacciatorpediniere della marina militare britannica
 Classe O – classe della classificazione stellare